Шанталь Тома (; нар. 20 січня 1945, Ліон) — французька письменниця й філософиня, член Французької академії (з 2021).

Біографія 
Народилася 1945 року в Ліоні, провела дитинство в Аркашоні. Вивчала філософію на курсі Ролана Барта, виявляла особливий інтерес до історії XVIII століття. Працювала в Національному центрі наукових досліджень (CNRS), викладала в американських університетах, зокрема у Єлі та Принстоні.

У 1998 році Шанталь Тома опублікувала своє перше філософське есе «Як витримати свою свободу» (Comment supporter sa liberté), присвячене темі звільнення людини, зокрема і з «в'язниці самого себе», у 2003 році вийшло у світ есе «Страждати» (Souffrir), в якому зібрані портрети жінок і чоловіків, що борються зі своїми стражданнями та переймаються ними. Роман «Прощання з королевою» (Adieux à la reine) відзначений у 2002 році премією «Феміна».

28 січня 2021 року Шанталь Тома обрана до Французької академії, де зайняла крісло, що залишалося вакантним після смерті Жана Д'Ормессона.

Праці

Історія 

 Sade, l'œil de la lettre (essai littéraire), Payot, 1978.
 réédition: Sade, La dissertation et l'orgie, Rivages, coll. «Rivages Poche / Petite Bibliothèque», 2002
 Casanova, un voyage libertin (essai littéraire), Denoël, 1985.
 (avec Claude Bonnange), Don Juan ou Pavlov: essai sur la communication publicitaire (essai littéraire), Le Seuil, 1987.
 La Reine scélérate: Marie-Antoinette dans les pamphlets (essai littéraire), Le Seuil, 1989.
 Thomas Bernhard (essai littéraire), Le Seuil, coll. «Les Contemporains», 1990.
 Sade (essai littéraire), Le Seuil, coll. «Écrivains de toujours», 1994.
 Un air de liberté. Variations sur l'esprit du XVIII siècle, Payot et Rivages, coll. «Manuels Payot», 2014
 Pour Roland Barthes, Le Seuil, coll. «Fiction & Cie», 2015.

Філософія, інтерв'ю, спогади 

 Comment supporter sa liberté, Éditions Payot et Rivages, coll. «Manuels Payot», 1998.
 Souffrir (essai), Payot et Rivages, coll. «Manuels Payot», 2003
 Chemins de sable: Conversation avec Claude Plettner, éditions Bayard, 2006
 Jardinière Arlequin: Conversations avec Alain Passard, Mercure de France, coll. «Le Petit Mercure», 2006
 L'Esprit de conversation, Payot et Rivages, coll. Rivages poche. Petite Bibliothèque ", 2011
 Cafés de la mémoire (récit), Le Seuil, 2008
 Souvenirs de la marée basse, Le Seuil, coll. «Fiction & Cie», 2017
 East Village Blues, фотографії Ален S. Weiss, Le Seuil, coll. «Fiction & Cie», 2019
 Café Vivre. chroniques en passant, Le Seuil, «Fiction & Cie», 2020, 208 p.

Проза та драматургія 

 La Vie réelle des petites filles, editions Gallimard, coll. " Haute Enfance ", 1995
 Les Adieux à la reine (roman), Le Seuil, coll. «Fiction & Cie», 2002.
 La Lectrice-adjointe suivi de Marie-Antoinette et le théâtre (théâtre), Mercure de France, 2003.
 L'Île flottante (Nouvelle), Mercure de France, coll. «Le Petit Mercure», 2004.
 Adaptation théâtrale par Alfredo Arias au théâtre de Chaillot (printemps 2008)
 Apolline ou l'École de la providence (nouvelle), editions du Seuil, coll. Point: roman ", 2005.
 Le Palais de la reine (théâtre), Actes Sud-Papiers, 2005
 Le Testament d'Olympe (Roman), Éditions du Seuil, 2010
 L'Échange des princesses (roman), Éditions du Seuil, coll. «Fiction & Cie», 201313

Сценарії 

 2017 : L'Échange des princesses de Marc Dugain
 2019 : Dernier Amour de Benoît Jacquot

Примітки

Посилання 

 

Французькі філософи XX століття
Офіцери ордена «За заслуги» (Франція)
Офіцери Ордена мистецтв та літератури
Французькі сценаристи
Сценаристи XXI століття
Персоналії за алфавітом
Французькі есеїсти
Есеїсти XXI століття
Есеїсти XX століття
Письменники XXI століття
Письменники XX століття
Уродженці Ліона
Французькі письменниці
Члени Французької академії